Bertier ist der Familienname folgender Personen:

 Gerry Bertier (1953–1981),  US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Louis Eugène Bertier (1809–??), französischer Maler

Siehe auch:
 Berthier